Ullmo est un patronyme, porté notamment par :

 Charles Benjamin Ullmo, à la base de l'affaire Ullmo au début de vingtième siècle;
 Jean Ullmo, un penseur et philosophe des sciences;
 Emmanuel Ullmo, un mathématicien français.